

Крульова-Воля — село в гміні Іновлудз Томашовського повіту Лодзинського воєводства
 Крульова-Воля — село в гміні Старі Юхи Елцького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства